Danckwerts ist der Familienname folgender Personen:

 Dankwart Danckwerts (1933–2012), deutscher Soziologe
 Emmy Danckwerts (1812–1865), deutsche Diakonisse, als Oberin erste Leiterin der Henriettenstiftung in Hannover
 Hans Danckwerts (1897–1945/46), deutscher Nachrichtendienstler und Redakteur
 Justus Danckwerts (1887–1969), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Justus Danckwerts (Ingenieur) (1853–1928), deutscher Wasserbauingenieur, preußischer Baubeamter und Hochschullehrer an der Technischen Hochschule Hannover
 Justus Friedrich Danckwerts (1779–1842), deutscher Theologe, Mitglied der Leitung des Verlags Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen
 Peter Victor Danckwerts (1916–1984), britischer Chemieingenieur, Hochschullehrer in Cambridge
 Victor Danckwerts (1899–1944), britischer Admiral
 William Otto Adolph Julius Danckwerts (1853–1914), britischer Jurist

Siehe auch
 Dankwart
 Danckwerth
 Dankwerth
 Danckwortt